Straßberg kan syfta på:

 Herrskapet Straßberg – ett herrskap vid Straßberg

Geografi

Tyskland 

 Straßberg, Harzgerode – ort i Harzgerode, Sachsen-Anhalt, 
 Straßberg (Zittauer Gebirge) – kulle i Sachsen, 
 Straßberg, Zollernalbkreis, kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region,